O telegrama animado é um esquete de humor onde atores interpretam personagens divertidos, como drag queens, strippers, amantes, anjo, etc. Esses esquetes contem lacunas no roteiro onde os atores improvisam com as informações sobre a pessoa homenageada e divertem a todos criando histórias lúdicas e divertidas.

No Brasil o telegrama animado iniciou no início dos anos 90 com características muito específicas, comumente conhecido como "pegadinha", entretanto no decorrer dos anos o serviço evoluiu, inicialmente para personagens simples com roteiro muito rápido, como o anjo caído que vem pedir demissão por estar cansado de muito trabalho, mais tarde evoluiu para esquetes como os atuais, onde os atores interpretam desde amantes a milionários que invadem a festa e fazem uma animação adulta de mais de 30 minutos, sem interrupção. Atores famosos já trabalharam com telegrama animado antes de entrarem para o Hall da Fama, como Marcelo Médici, Evandro Santo, Tuna Duek, Mara Manzan e Nanny People.

Fonte 
Teledramas Produções
www.telegramaanimado.com.br

Televisão do Brasil